Tanner Cohen é um actor e cantor americano de teatro, cinema e televisão.

Carreira 

Em 2006, Cohen apareceu como Tad Becker em cinco episódios da novela americana As The World Turns. Ele apareceu ao lado de Uma Thurman e Evan Rachel Wood no tríler The Life Before Her Eyes de 2007. Em 2008, estreou-se como Timothy in Were the World Mine, um filme musical independente, baseado em A Midsummer Night's Dream. Ele também contribuiu para a trilha sonora.Teve aulas de voz durante um ano.

Em 2010, Cohen apareceu ao lado de Andy Ridings em Over and Over, uma peça produzida como parte do Festival Internacional Fringe de Nova Iorque (FringeNYC). A peça decorreu de 18 a 28 de Agosto no Studio @Cherry Lane, depois novamente de 9 a 25 de setembro como parte da The FringeNYC Encore Series.

Em 2013, Cohen apareceu em Getting Go: The Go Doc Project no papel de um tímido graduado universitário, que planeja rodar um documentário sobre a cena noturna da cidade de Nova York para conhecer o go-go boy (Matthew Camp) pelo qual ele é obcecado.

Vida pessoal 
Cohen é judeu. Formou-se na UCLA em 2009, e é abertamente gay. O seu irmão, David Oliver Cohen, é actor de televisão.

Referências 

Atores de cinema dos Estados Unidos
Atores de televisão dos Estados Unidos
Atores LGBT dos Estados Unidos
Atores de teatro dos Estados Unidos
Judeus dos Estados Unidos
Cantores LGBT
Cantores dos Estados Unidos